José Alfredo Caro (1919 -1985) foi um botânico e agrostólogo argentino.

Se especializou nas gramíneas da América do Sul, principalmente nas comerciais.

Existem 119 registros no IPNI sobre suas identificações e classificações de novas espécies, as quais publicava habitualmente em: Dominguezia; Darwiniana; Kurtziana.

Algumas publicações
 Hunziker, AT; Caro, JA. 1958. Sobre tres especies adventicias poco conocidas en Argentina. Tropical Botany. Academic Press, Londres
 Caro, JA. 1961. Las especies de Cotula (Compositae) del centro de la República. Kurtiziana 1: 289-298
 Caro, JA. 1966. Las especies de Stipa (Gramineae) de la region central Argentina. Kurtziana 3:7-119
 Caro, JA. 1969. Las especies de Melica (Gramineae) de la región central de Argentina. Kurtziana
 Caro, JA; E Sánchez. 1971. La identidad de Stipa brachychaeta Godron. Australian Systematic Botany 11:41-52
 Caro, JA; E Sánchez. 1973. Las especies de Stipa (Gramineae) del subgénero Jarava. Kurtziana 7:61-116.
 Caro, JA. 1982. Sinopsis taxonómica de las gramineas argentinas. Dominguezia 4: 1-51
 Caro, JA. 1983. Cuatro especies y una nueva variedad de Cynodon (Gramineae). Monografía en Systematic Botany 47. Missouri Botanical Garden
 Cabrera, AL; Cámara Hernández, J; Caro JA; Covas G; Fabris H; Hunziker J; Nicora E, Rúgolo Z; Sánchez E, Torres M. 1970. «Gramineae, parte general.» Flora de la Provincia de Buenos Aires: Gramíneas'' Colección Científica del INTA. Tomo IV, parte II, 1-18

Ligações externas
  

Botânicos da Argentina